2 miejscowości w Polsce: 
 Garby (powiat poznański) – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Swarzędz 
 Garby (powiat średzki) – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. średzkim, w gminie Krzykosy
 Garby – utwór Leszka Kołakowskiego 
 Garby – szczyt górski w Górach Leluchowskich
 Garby – wzniesienie w Kotlinie Jeleniogórskiej